pałac Sapiehów we Lwowie
 pałac Sapiehów w Mińsku
 pałac Sapiehów w Warszawie
 pałac Sapiehów w Wilnie
 Pałac w Różanie
 Pałac Sapiehów w Wieleniu